Robledo de Chavela är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Robledo de Chavela ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Robledo de Chavela är kuperad, och sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Robledo de Chavela. Runt Robledo de Chavela är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Lorenzo de El Escorial,  km nordost om Robledo de Chavela. Omgivningarna runt Robledo de Chavela är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Madrid